Дюрантон, Антуан (Antoine Duranthon; 1736—1793) — французский революционер, министр юстиции, казнён во время террора.
 Дюрантон, Николь — французский политик, сенатор от департамента Эр.
 Дюрантон, Робер (1926—2005) — французский рестлер и киноактёр.
 Дюрантон, Франсис (Francis Duranthon; род. 1961) — французский палеонтолог.